Andrew Poje, né le  à Waterloo (Ontario), est un patineur artistique canadien. Avec sa partenaire Kaitlyn Weaver avec laquelle il patine depuis 2006, il est vice-champion du monde 2014 et champion des quatre continents 2010. En 2014, il gagne aussi le Skate Canada et le Trophée NHK.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec sa partenaire Kaitlyn Weaver

Notes et références

Liens externes 

 

Patineur artistique canadien
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Naissance à Waterloo (Ontario)
Naissance en février 1987